Commander (Optimus Prime) – personaggio dell'universo Transformers
 Commander – film del 1988 diretto da Ignazio Dolce (accreditato con lo pseudonimo Paul D. Robinson)
 Commander – singolo di Kelly Rowland
 Commander – grado delle marine anglosassoni equivalente all'italiano capitano di fregata, il luogotenente Commander corrisponde all'italiano Capitano di corvetta
 Commander of the British Empire – onorificenza britannica